Аджиго́ль или Ащиго́ль (, , буквально «горькое озеро») — пересыхающее солёное озеро на Ак-Монайском перешейке на территории Феодосийского горсовета. Площадь — 0,528, 0,49 км². Тип общей минерализации — солёное. Происхождение — лиманное. Группа гидрологического режима — бессточное.

География 
Входит в Керченскую группу озёр. Длина — 1,23 км. Ширина — 0,55 км. Площадь водосбора — 2,5 км². Длина береговой линии — 3,6 км. Глубина максимальная — 0,6 м, средняя — 0,35 или 0,1 м. Ближайший населённый пункт — пгт Приморский, расположенный непосредственно восточнее озера.

Аджиголь отделено от Чёрного моря узким перешейком, по которому проходит магистральная дорога М-17 () участок Береговое—Приморский. Озёрная котловина водоёма неправильной округлой формы вытянутая с запада на восток. По береговой линии котловина имеет отмели. На севере в озеро впадает балка-сухоречье Аджигол. Озеро пересыхает в летний период. 

Рапа озера хлоридно-натриевого типа. Солёность воды нестабильная, в августе-сентябре 380 ‰, в декабре-марте 120 ‰. В озеро происходит природное оседание солей.

Озеро ранее было лечебным, с ценным месторождением иловых высокоминерализованных лечебных грязей. В путеводителе 1929 года «Крым» написано: на самом Аджиголе приступлено было к постройке грязе- и лиманолечебницы, которую затем предполагалось развернуть в климатическую станцию, но война помешала этому начинанию. 

Озеро зарастает водной растительностью преимущественно на опреснённых участках — в лагунах у пересыпей, в устьях впадающих балок, в зоне выходов подземных вод. Тут интенсивно развиваются различные водоросли, вплоть до цветения воды.

Среднегодовое количество осадков — 400—450 мм. Питание: морские воды и подземные воды Причерноморского артезианского бассейна.

Лечебные свойства озера 
Запасы пелоидов озера Аджиголь достигают более семидесяти тысяч тонн. Согласно действующей классификации, это так называемый иловой сульфидной тип месторождений. Его грязь характеризуется достаточно устойчивыми санитарно-микробиологическим показателям. В частности, высоким содержанием сероводорода — до 290 мг на 100 граммов сырой грязи. В настоящее время озеро исключено из списка лечебных, из-за загрязнения сточными водами.

Первую бальнеологическую больницу, которая использовала для процедур грязь Аджиголь, открыли в Феодосии в XIX веке.

Примечания

Источники 
 
 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 6: Украина и Молдавия. Выпуск 4: Крым. Под. ред. М. М. Айзенберга и М. С. Каганера. — Л. Гидрометеоиздат. 1966. 75 с.
 Аджигольське озеро / А. М. Оліферов // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001]
 ГНПП Картография (Атлас географии Украины), 2003 г.

Керченская группа озёр